Zenta puede referirse a:

Zenta, nombre histórico de Senta, ciudad serbia; 
Batalla de Zenta, librada en las cercanías de Senta/Zenta a 1697; o
Zenta Mauriņa, escritora letona.